Аннамария Ау (; настоящее имя — Аннамария Вестфаль (Annemarie Westphal); 22 октября 1924, Тильзит — 18 августа 1998, Крефельд) — немецкая писательница.

Биография 

Аннамария выросла в Тильзите, Восточная Пруссия, где она училась и получила аттестат зрелости.
Затем она училась аптечному дело, но обучение пришлось прервать из-за военных событий. От наступающей на Восточную Пруссию Красной армии ей пришлось бежать на запад Германии. В Любеке и Гамбурге она получила актерское образование; одновременно она изучала историю литературы, искусства и театра. В 1953 она сочеталась браком с актером Оттомаром Ау. В течение следующих лет Аннамария занималась составлением литературных текстов. Позже она переехала в Крефельд, где работала в качестве свободной журналистки, писательници и преподавательницы в народном университете. Она была членом объединений авторов «Die Kogge», «Künstlergilde Esslingen» и «Marburger Kreises».

Наследие Аннамарии Ау включает стихотворения, повести, эссе, пьесы и радиопьесы и радиопередачи.

Работы 
 Die Machtprobe, Itzehoe 1962
 Weh dem, der aus dem Rahmen fällt, Mindelheim 1964
 Alles dreht sich um Es, Regensburg 1965
 Die Schatten weilen länger, München 1965
 Das Glaskugelopfer, Buxheim 1968
 Kein Mondsilber mehr als Währung, Dortmund 1971
 Windmühlenflügel, Freising 1971
 Als das Paradies noch groß war. Das weihnachtliche Licht, Bonn 1972
 Bei uns in Krefeld, Krefeld 1972 (zusammen mit Johannes Dropmann und Wolf-Dieter Henkel)
 Ferien auf Juist, Krefeld 1972 (zusammen mit Ria Schmalbach-Denters)
 Sonntagsfrühstück, Freising 1974
 Die Türen stehen offen, Dortmund 1975
 Einladung zum Fest, Bonn 1977
 Einmal Traum und zurück, Freising 1979
 Unruhig in den Tag entlassen, Dortmund 1980
 Hallo, hier Mensch …, Stuttgart 1983
 Ich heirate Großpapa, Husum 1983
 Rauchzeichen und Kratzfuß, Esslingen 1984
 Das gab es nur in Wawnice, Husum 1985
 Risse im Beton, Freising 1985
 Das Jesuskind in Ostpreußen, Husum 1987
 Stille Nacht, Bonn 1988
 Und es begab sich …, Freising 1989
 Der unzuverlässige Weihnachtsengel und andere ostpreußische Geschichten, Husum 1989
 Die Kindheit blieb am Haff zurück, Husum 1991
 Alle meine Fans, Freising 1994
 Der Sommer, der ein Frühling war, Krefeld 1996
 Wir nehmen das Winken mit, Marburg 1996
 Ostpreußen: zuhause im weiten Land, Augsburg 2002 (zusammen mit Grete Fischer und Eva Reimann)
 Ostpreußen: unerreichbar wie der Mond, Augsburg 2003 (zusammen mit Grete Fischer)

Немецкие писатели XX века